Hokejski klub Sloga je hokejski klub iz Zagreba.

Bio je sudionikom hrvatskog prvenstva u dvoranskom hokeju 2005. u I.B ligi, u kojoj je okončao sezonu na zadnjem mjestu.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 

Sloga
Šport u Zagrebu